Сара Кофман (, 14 сентября 1934, Париж — 15 октября 1994, там же) — французский философ.

Биография 
Дочь раввина, погибшего в Аушвице. Училась у Жана Ипполита и Жиля Делёза, посещала семинары Ж.Деррида в Эколь Нормаль. С 1970 преподавала в университете Париж I Пантеон-Сорбонна. Вместе с Деррида, Нанси, Лаку-Лабартом руководила серией издательства Galilée «Философия в действии». Выступала с лекциями, участвовала в конференциях и семинарах во многих странах мира.

Покончила с собой в день 150-летия Ницше. Её смерть вызвала сильную реакцию интеллектуального сообщества.

Труды 
Аналитик трудов Ницше и Фрейда, Бланшо, Антельма и Деррида, а также произведений Шекспира, Гофмана, Нерваля, исследовала образ женщины в мировой философии и литературе. Выпустила автобиографическую книгу Улица Ордене, улица Лаба (1994).

Книги и статьи Кофман переведены на многие языки.

Книги 
 L’Enfance de l’art. Une interprétation de l’esthétique freudienne. Paris: Payot, 1970
 Nietzsche et la métaphore. Paris: Payot, 1972
 Camera obscura. De l’idéologie. Paris: Galilée, 1973
 Quatre romans analytiques. Paris: Galilée, 1974
 Autobiogriffures. Paris: Christian Bourgois, 1976.
 Aberrations. Le devenir-femme d’Auguste Comte. Paris: Aubier/Flammarion, 1978.
 Nerval: le charme de la répétition. Lecture de " Sylvie ". Lausanne; Paris: l'Âge d’homme, 1979.
 Nietzsche et la scène philosophique. Paris: Union générale d'éditions, 1979
 L'Énigme de la femme: la femme dans les textes de Freud. Paris: Galilée, 1980
 Le Respect des femmes: Kant et Rousseau. Paris: Galilée, 1982
 Comment s’en sortir ?. Paris: Galilée, 1983
 Un Métier impossible. Lecture de " Constructions en analyse ". Paris: Galilée, 1983
 Lectures de Derrida. Paris: Galilée, 1984
 La Mélancolie de l’art. Paris: Galilée, 1985
 Pourquoi rit-on ? : Freud et le mot d’esprit. Paris: Galilée, 1985
 Paroles suffoquées. Paris: Galilée, 1986
 Conversions. " Le Marchand de Venise « sous le signe de Saturne. Paris: Galilée, 1987
 Socrate(s). Paris: Galilée, 1989
 Séductions. De Sartre à Héraclite. Paris: Galilée, 1990
 Don Juan ou le Refus de la dette. Paris: Galilée, 1991 (в соавторстве с Жан-Ивом Массоном)
 » Il n’y a que le premier pas qui coûte ": Freud et la spéculation. Paris: Galilée, 1991
 Explosion I. De l’Ecce homo de Nietzsche. Paris: Galilée, 1992
 Explosion II. Les enfants de Nietzsche. Paris: Galilée, 1993
 Le mépris des juifs. Nietzsche, les juifs, l’antisémitisme. Paris: Galilée, 1994
 Rue Ordener, rue Labat. Paris: Galilée, 1994
 L’Imposture de la beauté et autres textes. Paris: Galilée, 1995

Примечания

Литература 
 Sarah Kofman/ Françoise Collin e.a., eds. Paris: Descartes & Cie., 1997
 Enigmas: essays on Sarah Kofman/ Penelope Deutscher, Kelly Oliver, eds. Ithaca: Cornell UP, 1999
 Chanter T. Sarah Kofman’s corpus. Albany: State Univ. of New York Press, 2007
 Елена Петровская. Говорить сообществом (по мотивам книги Сары Кофман «Paroles suffoquées»)

Ссылки 
 
 

Философы Франции
Женщины-философы Франции
Женщины-самоубийцы